Un mundo perfecto puede hacer referencia a:
Un mundo perfecto, programa de televisión argentino conducido por Roberto Petinatto; o
Un mundo perfecto, película protagonizada por Kevin Costner.